Culver (Indiana)
 Culver (Kansas)
 Culver (Oregon)
Ou ainda:
Culver City

Pessoas
Chet Culver

Desambiguações de topônimos